

Geografia

Contea di Taihe (Anhui)
Contea di Taihe (Jianxi)